Лі́ндберг () — прізвище шведського походження.

 Алі Ліндберг (, уроджена Александра Аліса Ліндберг, ; 1849—1933) — фінська піаністка.
 Густав Андерс Ліндберг (; 1832—1900) — шведський ботанік.
 Едвард Ліндберг (; 1886—1978) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1912).
 Карл Юхан Ліндберг (; 1837—1914) — фінсько-шведський скрипаль і музичний педагог.
 Магнус Ліндберг (; 1958) — фінський композитор.
 Оскар Ліндберг (; 1991) — шведський хокеїст.
 Патрік Ліндберг (; 1988) — шведський кіберспортсмен, також відомий за псевдонімом «f0rest».
 Пелле Ліндберг (; 1959—1985) — шведський хокеїст, що грав на позиції воротаря.
 Томас Лінберг (; 1972) — шведський співак.
 Торстен Ліндберг (; 1917—2009) — шведський футболіст (воротар) та тренер.
 Чад Ліндберг (; 1976) — американський актор.
 Чарльз Ліндберг (; 1902—1974) — американський льотчик, письменник, винахідник.
 Ярмо Ліндберг (; 1959) — командувач Силами оборони Фінляндії (з 2014 року).